"II. zonska nogometna liga BiH - Banja Luka, također i kao "II. zonska nogometna liga BiH - grupa B", "Druga zonska nogometna liga BiH - grupa B", ali i kao "Druga zonska nogometna liga BiH - grupa A"   je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1959./60.  
Sudjelovalo je 12 klubova s područja podsaveza Banja Luka, Bihać i Prijedor, a prvak je bilo "Jedinstvo" iz Bihaća.

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Povezani članci 
 Kvalifikacije za Drugu saveznu nogometnu ligu 1960. 
 II. zonska nogometna liga BiH – Tuzla 1959./60.
 III. zonska nogometna liga BiH 1959./60.

Izvori 
 
 Godišnjak FSJ 1959-60, Beograd, 1960., ISSN: 0351-2894, str. 165 
 Dario Hamzić:Fudbalski klub "Rudar" Ljubija : 1928. – 1992., Rijeka, 2014., , str. 25-27  
 Dario Hamzić: Omladinski fudbalski klub "Prijedor" : 1919. – 1992., Rijeka, 2012., , str. 57-72  
 Tehvid Jakupović, 60 godina FK "Podgrmeč", 2004. 
 Limun Papić, Tomo Marić: FK Kozara 1913-1988, Bosanska Gradiška, 1989., str. 210  
 forum.sportsport.ba, "Vremeplov 4: Ligaška takmičenja od 1945-1992. godine", objava od 4. travnja 2012., preuzeto 6. travnja 2020. 
  

1959-60 II Banja Luka
 II Banja Luka 
1959-60 * II Banja Luka